Furer ist der Familienname folgender Personen: 

 Arthur Furer (1924–2013), Schweizer Musiker und Komponist
 Julius Augustus Furer (1880–1963), US-amerikanischer Admiral
 Pascal Furer (* 1971), Schweizer Politiker 
 Samuel Furer (1898–1961), Schweizer Musiklehrer und Komponist
 Thomas Furer (* 1982), Schweizer Handballspieler 
 Tobias Furer (* 1987), Schweizer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Fürer
 Furrer
 Fuhrer